

Presentación previa 
Luke Saville y Jordan Thompson eran ellos defensores del título, Jordan Thompson decidió no participar este año.

Bradley Mousley y Luke Saville ganaron el título tras derrotar en la final Alex Bolt y Andrew Whittington.

Cabeza de serie

  Steven De Waard /  Marc Polmans (Cuartos de final)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Finalistas)

<ol start=3>
 ''' Bradley Mousley /  Luke Saville (Campeones)
  Jarryd Chaplin /  Ben McLachlan ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Launceston Tennis International 2017